Куйбышево — село в Краснощёковском районе Алтайского края. Входит в состав Маралихинского сельсовета.

История 
Основано в 1929 г. в связи с образованием госплемсовхоза «Покровский».

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 %.

Примечания 

Населённые пункты Краснощёковского района